Mlok může být:

Biologie
 mloci – synonymum pro řád ocasatí (Urodela) řazený mezi obojživelníky
 mloci – zástupci nadčeledi Salamandroidea řazené mezi ocasaté obojživelníky
 mlok – české označení pro několik rodů obojživelníků z čeledi mlokovití (Salamandridae) 
 Salamandra – např. mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)
 Chioglossa – pouze mlok dvoupruhý (Chioglossa lusitanica)
 Calotriton – např. mlok bradavičnatý (Calotriton asper)

Ostatní
 Mlok – ocenění pro vítěze literární (sci-fi a fantasy) soutěže o Cenu Karla Čapka
 Mlok za zásluhy – cena Československého Fandomu 
 Asociace Mlok – pražské občanské sdružení 
 MLOK – Mládežnická obchodní komora v Brně, mj. vydavatel časopisu Kurýr. Časopis moravské mládeže v letech 1968–1970. Od č. 2/1968 Kurýr. Měsíčník moravskoslezské mládeže, od č. 7–8/1970: Kurýr. Měsíčník mládeže. Posledním bylo č. 12/1970.

Externí odkazy